S19  ou S.19 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 HMS Opossum (S19), un sous-marin de la Royal Navy.

Électricité 
 Linolite, une lampe à incandescence de forme allongée, utilisée dans les appliques de salle de bain.

Médecine 
 Lésions traumatiques du cou, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 SIAI S.19, un hydravion de course italien.

Route
  Voie rapide polonaise S19 reliant la frontière biélorusse à la frontière slovaque.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Homonymie